Winzingen (Baden-Württemberg), Ortsteil von Donzdorf in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Winzingen (Rijnland-Palts), Stadtteil van Neustadt an der Weinstraße in de Duitse deelstaat Rheinland-Pfalz